Caplan steht für:
 Caplan (Québec), Gemeinde in Kanada

Caplan ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Caplan (1907–1976), britischer Mediziner
 Arthur Caplan (* 1950), US-amerikanischer Bioethiker und Hochschullehrer
 Bryan Caplan (* 1971), US-amerikanischer Ökonom
 Harry Caplan (1896–1980), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Literaturwissenschaftler
 Lizzy Caplan (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Caplan (* 1953), britischer Kronanwalt
 Nathan Caplan (* 1930), US-amerikanischer Psychologe
 Twink Caplan (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Caplan-Syndrom, Lungenkrankheit
 Kaplan (Begriffsklärung)